Епархия Баодина (,  保定, 青苑) — епархия Римско-Католической Церкви, городской округ Баодин, провинция Хэбэй, Китай. Епархия Баодина входит в пекинскую архиепархию. Кафедральным собором епархии Баодина является церковь святых апостолов Петра и Павла.

История 
14 февраля 1910 года Римский папа Пий X издал бреве Nobis in sublimi, которым учредил апостольский викариат Центрального Чжили, выделив его из апостольского викариата Северного Чжили (сегодня — Архиепархия Пекина).

15 апреля 1924 года апостольский викариат Северного Чжили передал часть своей территории для возведения новой апостольской префектуры Лисяня (сегодня — Епархия Аньго). 3 декабря 1924 года апостольский викариат Северного Чжили был переименован в апостольский викариат Баодина.

25 мая 1929 года апостольский викариат Баодина передал часть своей территории для возведения новой миссии sui iuris Исяня (сегодня — Апостольская префектура Исяня).

11 апреля 1946 года Римский папа Пий XI издал буллу Quotidie Nos, которой преобразовал апостольский викариат Баодина в епархию.

Ординарии епархии 
 епископ Joseph-Sylvain-Marius Fabrègues (12.02.1910 г. — 12.06.1923 г.) — ординарий Апостольского викариат Центрального Чжили;
 епископ Paul Leon Cornelius Montaigne CM (18.12.1924 г. — 25.01.1930 г.) — ординарий Апостольского викариата Баодина;
 священник Иосиф Чжоу Цзиши  CM (26.03.1931 г. — 11.04.1946 г.) — ординарий Апостольского викариата Баодина;
 епископ Иосиф Чжоу Цзиши CM (11.04.1946 г. — 18.07.1946 г.) — ординарий епархии Баодина;
 епископ Пётр Иосиф Фань Сюэянь (12.04.1951 г. — 16.04.1992 г.) — ординарий епархии Баодина;
 в настоящее время кафедра вакантна.

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Бреве Nobis in sublimi, AAS 2 (1910), стр. 141 
 Bolla Quotidie Nos, AAS 38 (1946), стр. 301 
 Joseph de Moidrey, La hiérarchie catholique en Chine, en Corée et au Japon (1307—1914), Chang-Hai 1914, стр. 148

Ссылки 
 Данные об епархии Баодина
 Данные об епархии Баодина

Католические епархии Китая